Катте () — немецкая фамилия:

 Катте, Адриан (1900—1991) — нидерландский хоккеист на траве, серебряный призёр Олимпийских игр 1928 года.
 Катте, Ганс Герман фон (1704—1730) — друг Фридриха Великого.
 Катте, Фридрих Карл (1772—1836) — немецкий политический деятель.

См. также 
 Кате
 Катт
 Каттс